Röling ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Röling (1906–1985), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Gé Röling (1904–1981), niederländischer Maler und Grafiker
 Jan Röling (* 1999), deutscher Volleyballspieler
 Johann Röling (1634–1679), deutscher Dichter und Kirchenlieddichter
 Johann Joachim Röling (1705–1778), evangelisch-lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Röhling